Международный день Матери-Земли () отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009-м году (резолюция № A/RES/63/278).

В резолюции отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком.

Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что праздник День Земли уже ежегодно отмечается во многих странах.

По некоторым данным этот Международный день возник на основе отмечаемого ранее в США Дня деревьев.

Темы Международного дня Матери-Земли 
 2019 год — «Защитите наши виды»
 2016 год — «Деревья для планеты»
 2015 год — «Пора взять инициативу в свои руки»

См. также 

 Час Земли
 Симонов день, или Именины Земли

Ссылки 
 Резолюция Генеральной Ассамблеи № A/RES/63/278
 День Матери-Земли на сайте ООН

Международные дни ООН
Земля в культуре и искусстве
Праздники 22 апреля